El Cara al sol és l'himne de la Falange Española de las JONS. Fou compost l'any 1936 per José Antonio Primo de Rivera junt amb Agustín de Foxá i altres membres de la direcció del partit amb música del compositor basc Juan Tellería.

Arran del final de la Guerra civil espanyola, va esdevenir un himne oficial franquista junt amb la Marxa Reial i la Marxa d'Oriamendi.

Vegeu també 
 Giovinezza, himne del feixisme italià.

Himnes
Simbologia franquista
Composicions musicals del 1936